Ел Бурито има више значења:

 Ел Бурито, Ел Сауз (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Бурито, Љано Бланко (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Бурито (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику